Die 61. Rallye Korsika war der vierte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2018. Die Rallye bestand aus 12 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 5. und dem 8. April gefahren.

Bericht 
Sébastien Ogier (M-Sport-Ford) legte den Grundstein für seinen Sieg bei der Rallye Korsika am Freitag, als er auf die Konkurrenz rund eine halbe Minute Vorsprung herausfuhr. Am Samstag und Sonntag verwaltete der amtierende Weltmeister sein Zeitguthaben und gewann die Rallye. Bei der abschließenden Powerstage erreichte er Platz drei, wofür er drei Bonuspunkte erhielt in der Weltmeisterschaft. Für Ogier war es bereits der dritte Sieg in der WRC-Saison 2018. Auf Rang zwei kam Ott Tänak (Toyota), dem 36,1 Sekunden auf den Sieger fehlten.

Den verbleibenden Platz auf dem Podium ging an Thierry Neuville (Hyundai). Der Belgier hatte am gesamten Wochenende Probleme mit seinem Fahrzeug. Schon am Freitag war für ihn klar, dass es kaum möglich ist mit Ogiers schnellen Zeiten mitzuhalten. In der elften Wertungsprüfung (WP) hatte Neuville zu dem noch Glück im Unglück, als er sich eine Beschädigung an der Felge zuzog. Auf dem gebrochenen Rad hielt zwar der Reifen noch, trotzdem musste er langsamer fahren.

Sébastien Loeb kam in WP 2 von der Stasse ab. Beim Versuch das Auto wieder auf die Strecke zu schieben rutsche der Citroën in einen Graben. Loeb verlor schlussendlich rund 20 Minuten auf den Sieger.

Kris Meeke (Citroën) war auf gutem Kurs sich Platz zwei zu sichern. Er kam jedoch in WP 10 von der Straße ab, womit der Podiumsrang außer Reichweite rückte. In der Gesamtwertung reichte es für Position neun.

Der Toyota-Fahrer Esapekka Lappi fuhr bei mehreren Prüfungen die schnellste Zeit. Am Sonntag hatte er vor WP 11 gute Chancen auf das Siegerpodium. Wegen eines Fahrfehlers zog er sich jedoch einen Reifenschaden zu, worauf ein Rad gewechselt werden musste. Er verlor einige Minuten und landete in der Gesamtwertung auf Rang sechs vor Andreas Mikkelsen (Hyundai). Lappi war auf der Powerstage der schnellste und sicherte sich fünf Bonuspunkte.

In der Fahrer-Weltmeisterschaft hatte Ogier seine Führung ausgebaut. Der Titelverteidiger lag mit 83 Punkten 16 Zähler vor Neuville (67). Neuer Gesamtdritter war Tänak, der 45 Punkte auf dem WM-Konto hatte.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 87 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Korsika https://www.tourdecorse.com/site/

Einzelnachweise 

Korsika
2018